Verschoor est un patronyme porté notamment par :

 Annie Romein-Verschoor (1895-1978), écrivaine et historienne néerlandaise ;
  (1965-), navigateur néerlandais ;
  (1960-), producteur de télévision américain ;
 Maria Verschoor (1994-), hockeyeuse sur gazon néerlandaise ;
 Martijn Verschoor (1985-), coureur cycliste néerlandais ;
 Richard Verschoor (2000-), pilote automobile néerlandais.

Patronyme néerlandais